Hughes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hughes Township (Missouri)
 Hughes Township (North Carolina)
 Hughes Township (North Dakota)